Ca l'Alemany (Badalona), masia de Badalona
 Ca l'Alamany (Fontanilles), masia al Baix Empordà
 Ca l'Alemany (Maçanet de Cabrenys), casa a l'Alt Empordà
 Ca l'Alemany (Riudarenes), masia a la Selva